Piłkarska reprezentacja Jersey w piłce nożnej – amatorski zespół, reprezentujący Baliwat Jersey, terytorium zależne Korony Brytyjskiej. Nie należy ani do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), ani do Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), dlatego też nie bierze udziału w oficjalnych meczach piłkarskich. Pieczę nad reprezentacją sprawuje Federacja Piłkarska Jersey (ang. Jersey Football Association).

W 1993 oraz w 1997 roku reprezentacja Jersey zdobyła mistrzostwo Island Games.

Jersey na Island Games 
Reprezentacja Jersey należy do International Island Games Association (IGA), która jest organizatorem Island Games, imprezy na kształt igrzysk olimpijskich, w których występują reprezentanci wysp z całego świata (wyjątkiem jest reprezentacja Gibraltaru). Jak dotąd w konkurencji piłkarskiej reprezentacja Jersey zwyciężyła trzy razy: 1993 (na Wight), 1997 (na Jersey) oraz w 2009 (na Wyspach Alandzkich).

Skład 
Podczas Island Games 2009 reprezentacja Jersey wystawiła następujący skład:

Bilans meczów z innymi reprezentacjami 
(Ostatnia aktualizacja: styczeń 2010)

Członkostwo w Unii Europejskich Związków Piłkarskich i Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej 
W 2015 roku władze Unii Europejskich Związków Piłkarskich wysłały dokument "Campaign 55", w którym zaproponowały członkostwo Jersey Football Association w swojej organizacji. Wniosek został złożony 9 grudnia tego samego roku. Obecnie ich związek istnieje od 1905 roku i należy do Angielskiego Związku Piłki Nożnej. 2 września 2016 roku odwiedziła ich delegacja działaczy Unii Europejskich Związków Piłkarskich

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Piłkarskie reprezentacje narodowe niezrzeszone przez FIFA
Piłkarskie reprezentacje narodowe w Europie
Piłka nożna na Jersey